Există mai multe localități cu numele Zărnești în România:
 Muntenia
 Zărnești, un sat în județul Argeș;
 Zărnești, un sat în comuna cu același nume din județul Buzău;
 Zărnești, un sat în județul Vâlcea;
 Transilvania
 Zărnești, un oraș în județul Brașov (Zernescht (Zernesten, Zernen), Zernest (Zernyest))

Vezi și 
 Zărnescu

Toponime românești